Кленовый бульвар — строящаяся станция Бирюлевской линии Московского метрополитена. Расположена в ЮАО, на южном конце Кленового бульвара. Будет сопряжена пересадкой со станцией «Кленовый бульвар» на БКЛ. Открытие запланировано на 2027 год.

10 августа 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил название станции «Кленовый бульвар».

Примечания 

Строящиеся и проектируемые станции Московского метрополитена